Hechtel steht für:
 Hechtel, Ort in der Provinz Limburg, Belgien
 Schlacht um Hechtel im Zweiten Weltkrieg, 1944

Hechtel ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Hechtel (1937–2014), deutscher Komponist
 Hildegunde Fritzi Anders (1904–1944), eigtl. Hechtel, deutsche Schriftstellerin
 Johann Kaspar Hechtel (1771–1799), deutscher Kaufmann